Шестнадцать кораблей Королевского флота были названы HMS Lively. Ещё один был запланирован, но переименован до спуска на воду:

 HMS Lively — 30-пушечный фрегат; захвачен у французов в 1689 году; отбит французами в том же году.
 HMS Lively — 12-пушечный фрегат; куплен в 1709 году; продан в 1712 году.
 HMS Lively — 20-пушечный фрегат; спущен на воду в 1713 году; разбился в 1738 году и был восстановлен как следующий HMS Lively.
 HMS Lively — 20-пушечный фрегат; спущен на воду в 1740 году; продан в 1750 году.
 HMS Lively — 20-пушечный фрегат; спущен на воду в 1756 году; захвачен французами в 1778 году; был отбит в 1781; продан в 1784 году.
 HMS Lively — 14-пушечный шлюп; спущен на воду в 1779 году; был захвачен американцами в 1782 году и передан испанцам в Гавану.
 HMS Lively — 32-пушечный фрегат; спущен на воду в 1779 году; потерпел крушение у Рота Пойнт, недалеко от Кадиса в 1798 году.
 HMS Lively — брандер; куплен в 1794 году; продал в 1798 году.
 HMS Lively — 16-пушечный транспорт снабжения, куплен на стапелях и спущен на воду в 1797 году; был исключен из списков флота в 1802 году.
 HMS Lively — 38-пушечный фрегат; спущен на воду в 1804 году; потерпел крушение у Мальты в 1810 году.
 HMS Lively — куттер; сначала арендован, затем куплен в 1805 году. Его дальнейшая судьба неизвестна.
 HMS Lively — 36-пушечный фрегат; был переименован в HMS Scamander в 1812 году; спущен на воду в 1813 году.
 HMS Lively — 38-пушечный фрегат; спущен на воду в 1813 году; переведен на службу в гавани в 1831 году; был продан в 1862 году.
 HMS Lively — деревянная винтовая канонерская лодка; спущена на воду в 1856 году; была разбита в 1863 году на голландском побережье.
 HMS Lively — деревянный винтовой пакетбот; спущен на воду в 1870 году; разрушен в 1883 году вблизи Сторновея.
 HMS Lively — эскадренный миноносец B-типа; спущен на воду в 1900 году; приобретен ВМС в 1901 году; продан в 1920 году.
 HMS Lively — эсминец L-типа; спущен на воду в 1941 году; затонул в 1942 году.